Ивановский — опустевший посёлок в составе Болховского района Орловской области, входит в Боровское сельское поселение. Население —  чел. ().

География 
Посёлок расположен на севере Орловской области, вблизи с границей с Ульяновским районом Калужской области и заказника «Калужские засеки» и находится в лесистой местности, по берегу реки Рог.
 Географическое положение
в 6 км. — административный центр поселения деревня Козюлькина, в 18 км — административный центр района
Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,, переписи 2002 года жителей нет

Примечания 

Населённые пункты Болховского района